Correa (Argentinië), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe

Personen met de achternaam Correa
Francisco Correa de Arauxo (circa 1575-1654), Spaans organist en componist
Isabella Correa (circa 1655-1700), een Joods-Spaans-Nederlandse dichteres
Julio Cesar Santos Correa, een Braziliaanse voetballer
Rafael Correa (1963), president van Ecuador
Tara Correa-McMullen (1989-2005), een Amerikaanse actrice

Zie ook 
Correia (coorverwijspagina)